15-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 11 командами с 21 апреля по 25 октября 2006 года. Чемпионом в 3-й раз подряд стал нарынский «Дордой-Динамо», кантская «Абдыш-Ата» была серебряным призером, 3-е место 3-й год кряду занял «Жаштык-Ак-Алтын» из Кара-Суу.

Во 2-м сезоне подряд для определения чемпиона потребовался «золотой матч», в котором «Дордой-Динамо» одержал победу над «Абдыш-Атой».

Участники 
Чемпионат проводился в 2 этапа. На 1-м этапе команды, разделённые по региональным зонам, определяли участников финального турнира. Всего в чемпионате выступили 11 команд.

Изначально планировалось, что в финал выйдут по 3 сильнейших представителя севера и юга, но из-за отказа 3-й команды Южной зоны «Шахтёра» (Кызыл-Кия), в финальную стадию прошёл 4-й клуб Северной зоны — бишкекский «Шер».

Из числа участников прошлого сезона «Гвардия»-РУОР прекратила существование ещё летом 2005 года, а «Шоро»-СКА был расформирован в межсезонье.

«Аль-Фагир» (Араван) был переименован в «Динамо» и вернулся из Первой лиги, а вместо Молодёжной сборной страны в этом сезоне выступала Юношеская (U17).

Новичками турнира стали фарм-клуб «Дордой-Динамо» — «Мурас-Спорт», победитель Северной зоны Первой лиги прошлого сезона «Шер» (Бишкек), а также «Шахтёр» (Кызыл-Кия), «Ак-Бура» (Ош) и «Достук» (Узген).

Турнирные таблицы

Предварительный этап

Зона «А»

Зона «Б»

Финальный этап

Матч за 1-е место

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч (12 голов): 03.06.2006 Абдыш-Ата — Юношеская сборная Кыргызстана 9:3

Самая крупная победа: 03.06.2006 Жаштык-Ак-Алтын — Достук 11:0

Самая крупная победа на выезде: 03.06.2006 Ак-Бура — Алай 1:7

Хет-трики

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2006
Футбол в Азии в 2006 году
Спорт в Киргизии в 2006 году